Дахук — город в Ираке.
 Дахук — мухафаза (провинция) в Ираке.
 «Дахук» — иракский-курдский футбольный клуб.
 «Дахук» — иракский-курдский баскетбольный клуб.